Tallman ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Tallman (1806–1885), US-amerikanischer Politiker
 Kensington Tallman (* 2008), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Patricia Tallman (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Stuntwoman
 Peleg Tallman (1764–1840), US-amerikanischer Politiker
 Warren Tallman (1921–1994), US-amerikanischer Literaturprofessor

Siehe auch: Talman